197-я штурмовая авиационная дивизия
 197-я пехотная дивизия (Германская империя)
 197-я пехотная дивизия (вермахт)
 197-я пехотная дивизия (Китай)
 197-я мотострелковая дивизия
197-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее три формирования:
 197-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году
 197-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 197-я стрелковая дивизия (3-го формирования) — сформирована в 1943 году

de:197. Division